Владислав Петрович Бузескул (24 февраля (8 марта) 1858, село Поповка, Изюмский уезд, Харьковская губерния — 1 июня 1931, Харьков) — российский и советский историк-античник, историограф российского антиковедения. Академик АН СССР (1922), академик НАНУ (1925). Профессор Харьковского университета (1885—1924).

Биография 

Владислав Бузескул родился в 1858 году. Учился во второй харьковской гимназии и в Харьковском университете, где окончил курс в 1880 году. Там же с 1885 года начал чтение лекций, в 1890 году получил звание профессора. В 1889 году защитил магистерскую диссертацию: историко-критический этюд «Перикл», в 1895 — докторскую «Афинская полития Аристотеля, как источник для истории государственного строя Афин до конца V в.» Обе эти монографии были изданы в Харькове.

Научно-литературная деятельность Бузескула весьма разнообразна, но главные труды его относятся к области древнегреческой истории. Кроме упомянутых диссертаций к ним относятся: «Введение в историю Греции» (1903); «История афинской демократии» (1909); «Краткое введение в историю Греции» (1910). Все эти труды отличаются полной научной самостоятельностью и строгой объективностью изложения. «Введение в историю Греции», заслужившее от Академии Наук по отзыву профессора С. А. Жебелёва в 1907 году премию имени графа Д. А. Толстого, долгое время представляла собой единственный по своей полноте не только в российской, но и в западноевропейской литературе очерк новейшей разработки греческой истории.

В 1911 году Бузескулом издан сборник части мелких работ под заглавием «Исторические этюды», где, кроме исследований по греческой истории, есть статьи по древнему Египту, средневековью, культурной истории XVI в. и даже истории родной литературы, а также ряд блестящих характеристик таких мировых ученых, как Ранке, Зибель, Сорель, к которым автор присоединил М. С. Корелина, М. М. Лунина («Харьковский Грановский») и А. С. Лебедева.

В области новой истории Бузескул дал ценную обработку III и IV тт. «Лекций по всемирной истории» профессора М. Н. Петрова, а также университетского курса профессора В. К. Надлера. Полный список работ Владислава Бузескула до 1899 года (55 №), автобиография и характеристика (Н. И. Кареева) помещены в VI т. «Критико-биографического словаря» С. А. Венгерова.

Библиография 

 Бузескул В. П. Античность и современность. Современные темы в античной Греции. — СПб. : [Б. и.], 1914. — 210 с
 Бузескул В. П. Античность и современность. Современные темы в античной Греции. — 3-изд. — Л.: Наука и школа, 1924. — 124с.
 Бузескул В. П. Афинская демократия. Общий очерк / В. П. Бузескул — Харьков: Союз харьковского кредитного общества, 1920. — 213 с.
 Бузескул В. П. Афинская полития Аристотеля как источник для истории государственного строя Афин до конца V века. — Харьков: [Б. и.], 1895. — 484 с.
 Бузескул В. П. Германский ученый об «адвокатской республике» // Анналы. — 1922. — № 1. — С. 189—193.
 Бузескул В. П. Дни баррикад в Харькове в октябре 1905 г. (Личные воспоминания) // Голос минувшего. — 1917. — № 7-8. — С. 335—350.
 Бузескул В. П. Исторические этюды. — СПб. : [Б. и.], 1911. — 407 с.
 Бузескул В. П. История афинской демократии. — СПб., 1909 (Тип. М. Стасюлевича). — VII, 468 с.
 СПб.: Гуманитарная академия, 2003. — 480 с. ISBN 5-93762-021-6
 Идеал свободы и равноправия. История Афинской демократии. Харьков, 2004
 Бузескул В. П. К вопросу о политическом демократизме Фукидида (ответ Ф. Г. Мищенку. По поводу статьи его : «Фукидид — сторонник афинской демократии» // Журнал Министерства народного просвещения. — 1890. — Отд. 5. — Ч. 272, № 12. — С. 142—150.
 Бузескул В. П. Новый взгляд на государственную деятельность Перикла (Отзыв о сочинении : "Max. Duncker. Geschichte des Alterthums. Neue Folge. Band I—II. Leipzig. 1884—1886.) // Журн. М-ва нар. просвещения. — 1888. — Отд. 2. — Ч. 256, № 4. — С. 449—495.
 Бузескул В. П. Образы прошлого // Анналы. — Пг., 1922. — № 2. — С. 228—247.
 Бузескул В. П. Открытия XIX и начала XX века в области истории Древнего мира: [в 2-х ч.]. Ч. 2. Древний мир. — Пг. : Academia, 1924. — 182 с.
 Бузескул В. П. Перикл. Историко-критический этюд. — Харьков. [Б. и.], 1889. — 418 с.
 Бузескул В. П. Перикл. Личность. Деятельность. Значение. — Пг. : Изд-во Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1923. — 122 с. — (Образы человечества).
 Бузескул В. П. Профессор М. М. Лунин. «Харьковский Грановский» (К столетию Харьковского университета)// Журн. М-ва нар. просвещения. — 1905. — Ч. 357, № 2. — Отд. 2. — С. 321—374.
 Бузескул В. П. [Рецензия] // Журн. М-ва нар. просвещения. — 1905. — № 10. — С. 405—436. — Рец. на кн. : Виппер Р. Ю. Лекции по истории Греции. Ч. 1. / Р. Ю. Виппер. — М., [Б. и.], 1905. — 2, 230 с.
 Бузескул В. П. Современная Германская и немецкая историческая наука XIX столетия. К происхождению современной германской идеологии. — Пг. : [Б. и.], 1915.- 72 с.
 Бузескул В. П. Современные темы в античной Греции // Вестник Европы. — 1912. — № 2. — С. 117—147
 Бузескул В. П. Французская книга об античных демократиях // Журн. М-ва нар. просвещения. — 1909. — Ч. 21, № 6. — Отд. 2. — С. 413—420.
 Бузескул В. П. Фемистокл и Эфиальтова реформа ареопага. Заметки по поводу 25 главы Αΰηυαίων Πολίτεία Аристотеля. // Журн. Мин-ва нар. просвещения. — 1891. — Ч. 276, № 7. — Отд. 5. — С. 12-24.
 Бузескул В. П. Фукидид и историческая наука в XIX веке // Журн. М-ва нар. просвещения. — 1901. — № 8. — С. 83-90.
 Перикл. Харьков: тип. Губ. правл., 1889. — VIII, 418, 24 с.
 Генрих Зибель, как историк-политик. Харьков: тип. и литогр. Зильберберг, 1895. 353 с.
 Афинская полития Аристотеля, как источник для истории государственного строя Афин до конца V в. Харьков: тип. Зильберберга, 1895.
 Введение в историю Греции. Харьков, 1-е изд., 1903. 535 с;
 2-е изд., 1904;
 чешский перевод, 1909;
 3-е изд., Пг.: 1915.
 Введение в историю Греции. Обзор источников и очерк разработки греческой истории в XIX и в начале XX в. СПб.: Коло, 2005. 672 с. ISBN 5-901841-28-X. Тир. 1200 экз.
 Краткое введение в историю Греции. Харьков, 1910. 260 с.
 Школьное дело у древних греков по новым данным // Вестник Европы. 1911. № 4. С. 88-111.
 Исторические этюды. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1911. 406 с.
 Античность и современность. Спб.: 1913. 196 с.
 Античность и современность. Современные темы в античной Греции. Издание 2-е, дополненное. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1914. 210 с.
 Античность и современность. Л.: Наука и школа, 1924. 144 с.
 Современная Германия и немецкая историческая наука XIX столетия. К происхождению современной германской идеологии// Русская мысль. 1915. № 2. С. 24-85.
 Древнейшая цивилизация в Европе. Эгейская или крито-микенская культура. Харьков: 1916.
 Перикл. Личность. Деятельность. Значение. Образы человечества. Пг.: Брокгауз-Ефрон, 1923. 122 с. Тир. 3000 экз.
 Открытия XIX и начала XX века в области истории Древнего мира. Часть II. Древнегреческий мир. Пг.: ACADEMIA, 1924. 182 с.
 Всеобщая история и её представители в России в XIX и начале XX века. Ч. 1. Л.,1929. 218 с.
 Всеобщая история и её представители в России в XIX и начале XX века. Ч. 2. Л., 1931. 223 с.
 «Нет возможности опровергнуть нелепость и клевету»: письма В. П. Бузескула к Н. И. Карееву. 1923—1931 гг. / Публ. и комм. В. А. Филимонова // Исторический архив. Научно-публикаторский ж-л. — М., 2007. — № 2. — С. 83-114.
 Письма В. П. Бузескула Н. И. Карееву, 1899 г. / Публ. и комм. В. А. Филимонова // Харківський історіографічний збірник. — Вип. 9. Харків: Вид-во НУА. 2008. — С. 238—241.

Примечания

Литература 
 
 Гольдин Н. С. Профессор В. П. Бузескул как историк античного мира // Сборник статей в честь Владислава Петровича Бузескула. Харьков, 1914.
 Кагаров Е. Г. Владислав Петрович Бузескул (з нагоди 70-річчя з дня народження) // Східний світ. 1928. № 3-4. С. 3-9.
 Пакуль Н. М. В. П. Бузескул как историк // Наукові записки науково-дослідної кафедри історії європейської культури. 1929. Вып. 3. С. 11-24.
 Жебелёв С. А. Академик Владислав Петрович Бузескул (Некролог) // Известия АН СССР. Отделение обществ. наук. 1931. № 10. С. 1066—1085.
 Каптерев С. Н. Хронологический указатель трудов В. П. Бузескула // Вестник древней истории. 1946. № 4.
 Калуцька Л. П., Фрізман Г. В. Академік В. П. Бузескул — історик середніх віків // Вісник Харків. ун-ту. 1967. № 22. С. 84 — 93.
 Кадеев В. И. В. П. Бузескул как историк // Вестник Харьк. ун-та. — 1983. — № 238: История и культура докапиталистических формаций. С. 108—116.
 Сухобоков О. В. Владислав Петрович Бузескул // Археологія. 1991. № 1. С. 109—111.
 Фролов Э. Д. Русская наука об античности: историографические очерки. СПб., 1999;
 Георгиев П. В. Политические идеалы русского либерализма и афинская демократия // Историческое знание: Теоретические основания и коммуникативные практики. — М, 2006. — С. 446—447.
 Георгиев П. В., Чиглинцев Е. А. Российские историки в поисках политического идеала: В. П. Бузескул и Р. Ю. Виппер об афинской демократии // Мир историка: историографический сборник. — Вып. 2. — Омск, 2006. — С. 316—325.
 Филимонов В. А. Н. И. Кареев и В. П. Бузескул: материалы к характеристике взаимоотношений историков // Харківський історіографічний збірник. — Вип. 9. Харків: Вид-во НУА. 2008. — С. 230—237.
 Рецензии Н. И. Кареева на книги В. П. Бузескула / Публ., комм. и пер. с фр. В. А. Филимонова // Харківський історіографічний збірник. — Вип. 9. Харків: Вид-во НУА. 2008. — С. 241—249.
 Георгиев Павел Валентинович. Афинская демократия в отечественной историографии середины XIX — первой трети XX вв.: диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук — Казань, 2009.
 Гордієнко Д. С. Листи В. Бузескула до М. Бережкова / Д. С. Гордієнко // Древности 2013. Харьковский историко-археологический ежегодник. — Харьков: ООО «НТМТ», 2011. — С. 311—317.
 Георгиев П. В. Демократия как основание гуманизма: «Alle menschliche Gebrechen Suhnet reine Menschlichkeit»? Размышление над книгой «История афинской демократии» В. П. Бузескула // Гуманизм и современность. Материалы Международной научно-образовательной конференции. — Казань, 2013. — С. 341—347.
 Ахмадиев Ф. Н., Георгиев П. В. Афинская демократия и европейские революции: политические идеи в русской историографии всеобщей истории второй половины XIX — начала XX вв. — Казань, Изд-во Яз, 2016. — 108 с.

Ссылки 
 

Историки Российской империи
Историки СССР
Историки Украины
Выпускники Харьковской 2-й гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Харьковского университета
Преподаватели Императорского Харьковского университета
Антиковеды Российской империи
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Действительные члены РАН (1917—1925)
Действительные члены АН СССР
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Действительные члены ВУАН
Аристотелеведы
Эллинисты
Антиковеды СССР
Члены правления Харьковской общественной библиотеки